Dans la mythologie grecque, Penthésilée est une Amazone tuée par Achille pendant la guerre de Troie.
 Penthésilée est une pièce de théâtre d'Heinrich von Kleist (1805-1807).
 Penthésilée est un poème symphonique d'Hugo Wolf (1860-1903), inspiré par cette pièce.
 Penthesilea est un opéra en un acte d'Othmar Schoeck (1927), également inspiré par cette pièce.
Penthesilea est un opéra de Pascal Dusapin (2015)
 (271) Penthésilée est un astéroïde.